Marktturm steht für:
 Marktturm Ballenstedt
 Marktturm Timelkam
 Marktturm Regensburg